Wilhelm III av Holland, född 1286, död 1337, var regerande greve av Hainaut och Holland 1304–1337.

Referenser

Födda 1286
Avlidna 1337
Män
Personer i Nederländerna under 1300-talet